Hinterholz heißen folgende geographische Objekte:

in Deutschland:
 Hinterholz (Amtzell), Weiler der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hinterholz (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hinterholz (Dasing), Ortsteil der Gemeinde Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Hinterholz (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Hinterholz (Fröhnd), Weiler der Gemeinde Fröhnd, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Hinterholz (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hinterholz (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Hinterholz (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hinterholz (Prem), Ortsteil der Gemeinde Prem, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hinterholz (Schiltach), Hof im Stadtteil Lehengericht, Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Hinterholz (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinterholz (Waakirchen), Ortsteil der Gemeinde Waakirchen, Landkreis Miesbach, Bayern

in Österreich:
 Hinterholz (Gemeinde Allhartsberg), Ortsteil von Allhartsberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hinterholz (Gemeinde Ardagger), Ortsteil von Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hinterholz (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil von Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hinterholz (Gemeinde Böheimkirchen), Ortschaft von Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hinterholz (Gemeinde Hollenstein), Ortsteil von Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hinterholz (Gemeinde Kirchstetten), Ortschaft von Kirchstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hinterholz (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortsteil von Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hinterholz (Gemeinde Pyhra), Ortschaft von Pyhra, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hinterholz (Gemeinde Texingtal), Ortschaft von Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hinterholz (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hinterholz (Gemeinde Mauthausen), Ortschaften von Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Hinterholz (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark

Hinterholz, Weiteres:
 Hinterholz 8, eine österreichische Filmkomödie von Roland Düringer und Harald Sicheritz

Siehe auch:
 Hinterholzen